Bas de Jong (journalist), een Nederlands journalist
 Bas de Jong (klarinettist), een Nederlands klarinettist
 Bas de Jong (waterpoloër), een Nederlands waterpolospeler
 Bas de Jong (basketballer), een Nederlands basketballer